

Codici 
 JUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jundah (Australia)
 jun – codice ISO 639-3 della lingua juang
 JUN – codice ISO 3166-2:PE della regione di Junín (Perù)

Geografia 
 Jun – comune dell'Andalusia, Spagna

Personaggi immaginari 
 Jun – personaggio del videogioco Tekken

Persone 
 Tani Jun (1903-1977) – attrice e commediografa russa di etnia ciuvascia
 Tomáš Jun (1983) – calciatore ceco
 Jun Hyo-seong (1989) – cantante, ballerina e attrice sudcoreana
 Jun Ji-hyun (1981) – attrice sudcoreana
 Jun Jin (1980) – cantante e attore sudcoreano
 Jun. K (1988) – cantante, cantautore, produttore discografico e attore teatrale sudcoreano
 Jun Woong-tae (1995) – pentatleta sudcoreano

Altri progetti